Трифора (з ) — тип вікна, вертикально поділеного на три отвори, розділені двома колонами чи пілястрами, на які спираються три арки, заокруглені чи гострі. Іноді трифору обрамлюють загальною (четвертою) аркою, яку декорують стемою, круглим віконцем, іншими елементами декору.

Трифора зустрічається рідше, ніж біфора, в романську, готичну і ренесансну епохи.

Порівняно з біфорою, трифора використовувалася в більших за розмірами будівлях та спорудах, вежах, дзвіницях, на верхніх поверхах, там, де необхідно «полегшити» структуру, роблячи більше віконних отворів.

Галерея

Див. також 
 Монофора
 Біфора
 Квадрифора
 Поліфора

Джерела 
 Trifora, in Treccani.it — Vocabolario Treccani on line, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 15 marzo 2011.
Вікна
Готична архітектура